

Sigle 
 Constant Linear Velocity – Velocità lineare costante. Utilizzata nelle tipologie di lettori DVD.
 Sigla che identifica il Recognized LEGO User Group del Veneto.

Codici 
 CLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caldas Novas (Brasile)